Опис нових для науки видів сучасних ссавців триває у XXI столітті, про що свідчить цей список. Він поданий у хронологічному порядку й містить наукову назву виду, ряд, до якого належить вид, авторство й рік опису виду, його поширення й посилання на статтю, в якій описується вид.
Загальна кількість видів сучасних ссавців на Землі не відома, оскільки ступінь знання видового різноманіття змінюється. Наприклад, кількість видів ссавців у світі станом на 2009 рік була 5416, що значно більше в порівнянні з 4629 видами в 1993 році. Кількість видів збільшується як шляхом пошуків у недостатньо досліджених місцях земної кулі так і завдяки молекулярному аналізу, який може допомогти виявити нові таксономічні зв'язки.
За даними МСОП, у середині 2022 року нараховувалося 5968 видів (з них 85 видів вимерли з 1500 року, 2 види вимерли в дикій природі). 28.7% видів ссавців у світі, як відомо, перебувають під загрозою (категорії CR, EN, VU, NT), про 14.1% немає достатніх даних, щоби визначити їхній статус (DD) і 55.8% видів не є під загрозою (LC). Найбільше видів ссавців зафіксовано в Індонезії (749), слідом іде Бразилія (710), Китай (611) і Мексика (530). Окрім сучасних, відбувається також опис вимерлих видів, зокрема у XXI столітті описано 7 видів ссавців, вимерлих у післяколумбовий час: Conilurus capricornensis, Cryptonanus ignitus, Notomys robustus, Pennatomys nivalis, Pteropus allenorum, Pteropus coxi, Chaeropus yirratji. Іноді легітимність опису нових видів не підтверджується пізнішими дослідженнями, наприклад це сталося з Salanoia durrelli.

Ілюстрації

Сучасні види

Примітки

Посилання 
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources  
 Gordon's Twentyfirst Century Mammals Page  

Списки ссавців